Als Frostspanner werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Spanner gehören, jedoch unterschiedlichen Gattungen zugerechnet werden:
 Kleiner Frostspanner oder Gemeiner Frostspanner (Operophtera brumata)
 Buchen-Frostspanner (Operophtera fagata)
 Großer Frostspanner (Erannis defoliaria)
 Lignyoptera fumidaria